Sandra Klemenschits e Patricia Mayr-Achleitner erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis ITS Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Michaëlla Krajicek e Renata Voráčová che hanno battuto in finale Julija Bejhel'zymer e Elena Bogdan 7–5, 6–4.

Teste di serie 

 Michaëlla Krajicek /  Renata Voráčová (campionesse)
 Julija Bejhel'zymer /  Elena Bogdan (finale)

 Yvonne Meusburger /  Stephanie Vogt (primo turno) 
 Ekaterina Ivanova /  Elica Kostova (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

ITS Cup 2011